Вади́м Евсе́ев:
 Евсеев, Вадим Валентинович (род. 1976) — российский футболист, тренер.
 Евсеев, Вадим Олегович (род. 1946) — советский и российский учёный, доктор наук, профессор.